Турнир Finlandia Trophy 2018 года — международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском городе Эспоо на льду Метро Арены с 5 по 7 октября 2018 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является седьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Октябрь 2018 года
Спорт в Финляндии в 2018 году